

Patronyme 

 Christian Bouillette, est un acteur français.
 Edgard Bouillette, (1872-1960), était un peintre français.

Autres 
 Bouillette, est un appât utilisé pour la pêche à la carpe